Бундесра́т (, ) — один из пяти постоянно действующих конституционных органов Федеративной Республики Германия. Бундесрат является органом федерального уровня, представляет интересы земель и действует наряду с Федеральным президентом, Бундестагом, Федеральным правительством и Федеральным конституционным судом.

Состоит из членов земельных правительств, представляющих 16 земель Германии. Определение согласно Основному Закону ФРГ: представительство федеральных земель. Допустимо: представительство регионов на федеральном уровне. Обычно считается верхней палатой парламента, хотя формально не является таковой (согласно конституции, в Германии однопалатный парламент — бундестаг) и представляет собой отдельный законодательный орган, де-факто выполняющий роль верхней палаты при принятии законов по определённому ряду вопросов. Основан 23 мая 1949 года.

Через своих представителей в бундесрате земли участвуют в законодательной и исполнительной деятельности на уровне федерации, а также в делах Европейского союза. Таким образом, бундесрат является элементом германского федерализма.

При различной раскладке политических сил на уровне федерации и в землях бундесрат может стать политическим противовесом и, тем самым, инструментом оппозиции. Но даже без участия оппозиции он зачастую препятствует бундестагу в проведении законопроектов, особенно ухудшающих правовой статус земель, так как в бундесрате принято ставить интересы своей земли выше партийной линии.

Местонахождение 

После учреждения в 1949 году и бундестаг, и бундесрат расположились в  в Бонне — ранее, в 1948—1949 годах, в этом здании работал , разработавший и принявший Основной закон ФРГ. После переезда бундесрата в Берлин 1 августа 2000 года в этом здании осталось представительство законодательного органа и несколько раз в год в нём проводят свои заседания отдельные комитеты бундесрата.

В Берлине бундесрат заседает в бывшем здании Верхней палаты Прусского ландтага на Лейпцигской улице.

Организация 
Бундесрат формируется из представителей правительств земель (в случае с Бременом, Берлином и Гамбургом — из бургомистров и сенаторов). Направленные в бундесрат представители продолжают выполнять свои обязанности в земельных правительствах, фактически совмещая две должности. Хотя срок полномочий делегатов законодательно не ограничен, ротация представителей земель происходит на регулярной основе после выборов в соответствующий ландтаг.

При учреждении бундесрата в 1949 каждая земля получила в новом представительном органе от 3 до 6 мест в зависимости от численности населения. Но при присоединении пяти новых земель бывшей ГДР баланс сил оказался бы неизбежно смещён в сторону маленьких земель. Чтобы сохранить определяющее значение четырёх самых крупных земель (обладая третью голосов, они могут заблокировать любую попытку внести изменения в конституцию), на основании Договора об объединении Германии были внесены изменения в пункт 2 статьи 51 Основного закона и в настоящее время места в бундесрате распределены следующим образом:

Делегация, как правило, возглавляется председателем правительства земли. Голоса одной земли могут подаваться только согласованно.

Члены бундесрата не получают денежного вознаграждения за исполнение своих обязанностей, однако им компенсируются служебные расходы: суточные и проезд.

Каждый год из числа премьер-министров земель выбирается новый . 30 августа 1950 в Кёнигштайне главы земельных правительств определили порядок ротации председательствующей земли: она меняется каждый год, начиная с самой населённой, в порядке убывания численности населения. Этот порядок неоднократно менялся — и в связи с колебанием численности населения земель, и после объединения Германии в 1990 году. В должность вновь избранный председатель вступает 1 ноября. Председатель бундесрата может замещать федерального президента, если последний не в состоянии выполнять свои обязанности.

Компетенция 
Все рассматриваемые бундестагом законопроекты также направляются в бундесрат. Законопроект не может быть принят без одобрения бундесрата, если он касается вопросов налогообложения и бюджетной политики, территории и границ земель, организации власти на региональном уровне или других вопросов, отнесённых Основным законом к компетенции земель. Прочие законопроекты бундесрат может опротестовать, после чего законопроект должен быть повторно рассмотрен парламентом.

Комитеты 
В бундесрате на постоянной основе действуют 16 комитетов:

 комитет по аграрной политике и защите прав потребителей ();
 комитет по внутренним делам ();
 комитет по делам Евросоюза ();
 комитет по делам женщин и молодёжи ();
 комитет по градостроительству, управлению ЖКХ и землеустройству ();
 комитет по делам здравоохранения ();
 комитет по делам культуры ();
 комитет по делам обороны ();
 комитет по окружающей среде, защите природы и безопасности атомных реакторов ();
 комитет по делам семьи и пожилых граждан ();
 комитет по иностранным делам ();
 комитет по трудовой и социальной политике ();
 транспортный комитет ();
 финансовый комитет ();
 юридический комитет ();
 экономический комитет ().

Все поступающие в бундесрат проекты документов должны сперва пройти через соответствующий комитет и только после одобрения комитетом выносятся на голосование на пленарном заседании всего бундесрата. При этом на внутреннем голосовании в комитете каждая земля имеет только один голос, а при равенстве голосов проект документа считается отклонённым.

Коалиции 
Из-за особенностей формирования бундесрата его партийный состав отражает расклад сил в ландтагах и, соответственно, в земельных правительствах.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Государственное устройство Германии
Германия
Федерализм